Джамаль Махмуд Ахмед аль-Гандур  (; ) — бывший футбольный судья из Египта.

Карьера 

Аль-Гандур судил финал Кубка африканских наций 2002 года (Камерун против Сенегала), второй матч финала Кубка обладателей кубков КАФ 2002 года («Видад» (Марокко) против «Асанте Котоко» (Гана)) и пяти последовательных розыгрышей Кубка африканских наций: 1994, 1996, 1998, 2000 и 2000. Он является первым африканским судьёй, который судил матчи Чемпионата Европы. Также судил матчи Летних Олимпийских игр (1996), Кубка конфедераций (2001), и Кубка Азии (1996).

Он также судил на двух чемпионатах мира: 1998 года во Франции и 2002 года во Южной Кореи/Японии. Широкую известность получил после скандального матча четвертьфинала чемпионата мира 2002 года, Испания-Южная Корея, в котором отменил три гола испанцев .

Список матчей

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Profile 
 Gamal El-Ghandour 

Футбольные судьи Египта
Судьи на летних Олимпийских играх 1996 года
Судьи чемпионата мира по футболу 1998
Судьи чемпионата Европы по футболу 2000
Судьи чемпионата мира по футболу 2002